Charalambous ist der Familienname folgender Personen:
 Angelis Charalambous (* 1989), zyprischer Fußballspieler
 Charis Charalambous (* 1985), zyprischer Badmintonspieler
 Christos Charalambous, Botaniker
 Despina Charalambous (* 2000), zyprische Hochspringerin
 Elias Charalambous (* 1980), zyprischer Fußballspieler
 Giorgios Charalambous (* 1987), zyprischer Schauspieler
 Haris Charalambous (1984–2006), britischer Basketballspieler
 Marios Charalambous (* 1969), zyprischer Fußballspieler
 Panos Charalambous (* 1956), griechischer Klang- und Performancekünstler
 Spyros Charalambous (* ?), zyprischer Tennisspieler
 Zacharias Charalambous (* 1971), zyprischer Fußballspieler